Abmojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Abmojaure (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (19,4 ha)
Abmojaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (26,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn